ANEC steht für
 Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, katholische Jugend- und Studentenorganisation
 Europäische Verbrauchervertretung in der Normung
 Associazione Nazionale esercenti Cinema, Filmorganisation

Abkürzung